Одаиле има више значења:

 Одаиле (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Одаиле (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Одаиле (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији